Der Rajon Radechiw (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 50.000 Einwohnern. Er lag im Nordosten der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 1144 km².

Geographie 
Der Rajon befand sich im Nordosten der Oblast Lwiw und grenzte im Nordosten an den Rajon Horochiw (Oblast Wolyn), im Osten an den Rajon Brody, im Süden an den Rajon Busk, im Südwesten an den Rajon Kamjanka-Buska sowie im Nordwesten an den Rajon Sokal.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 13. September 1940 in kleinerer Form aus Teilen des Rajons Schewtschenkowe (Hauptort war das heutige Meschyritschtschja). 1962 wurde dann noch der Rajon Lopatyn mit dem Rajonsgebiet vereinigt.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Tscherwonohrad.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde und 31 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 69 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Radechiw
Rajon Tscherwonohrad
Aufgelöst 2020